Анохина:
 Долматова (Анохина), Айза Хамзатовна (род. 1984) — российская певица.
 Анохина, Анна Александровна (род. 1992) — российская подводница-ориентировщица.
 Анохина, Екатерина Тихоновна (1929—1998) — оператор башенных сушилок, Герой Социалистического Труда.
 Анохина, Елизавета Вадимовна (род. 2007) — российский видеоблогер.
 Анохина, Ирина Петровна (род. 1932) — специалист в области фундаментальных проблем психических заболеваний, алкоголизма и наркомании.
 Анохина, Кристина Витальевна (род. 1987) — российская футболистка.
 Анохина, Ольга Евгеньевна (род. 1953) — российский театральный режиссёр, актриса.
 Анохина, Элеонора Алексеевна (род. 1930) — русский поэт, драматург.